Salsa-brava é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Apium nodiflorum
 Ipomoea asarifolia 
 Peucedanum gallicum